Шелестово — название населённых пунктов.

Россия 
 Шелестово — село в Октябрьском районе Волгоградской области.

Украина 
 Шелестово — село в Коломакском районе Харьковской области.